

Geografia
 Château-Arnoux-Saint-Auban – comune francese situato nel dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza
 Cantone di Château-Arnoux-Saint-Auban – antica divisione amministrativa dell'Arrondissement di Forcalquier

Persone
 Alexandre Arnoux (1884-1973) – poeta, drammaturgo e saggista francese
 René Arnoux (1948) – ex pilota automobilistico francese

Altro
 Driot-Arnoux Motorsport – squadra motoristica francese